

Geografia
 Bayley – ex centro abitato della Contea di Modoc (California, Stati Uniti d'America)

Persone
Nome
 Bayley – wrestler statunitense
Cognome
 Barrington J. Bayley – scrittore britannico
 Blaze Bayley – cantante inglese
 Elizabeth Ann Bayley Seton – religiosa statunitense
 Hugh Bayley – politico inglese
 James Roosevelt Bayley –  arcivescovo cattolico statunitense
 Lewis Bayley – vescovo anglicano e teologo britannico